Morava (Tsjechië), een zijrivier van de Donau in Tsjechië
Morava (Servië), een zijrivier van de Donau in Servië

De regio Moravië wordt in verschillende (Slavische) talen aangeduid als Morava.